Termin Mig ima više značenja: 

 Ruska vazduhoplovna korporacija MiG
 -{MIG}- (monokin indukovan gama interferonom), alternativni naziv -{CXCL9}- hemokina